

Alkalmazása 
 Üvegszál mint információközvetítő optikai szál
 Üvegszál (textilipar) mint textilipari szálasanyag, illetve kompoziterősítő anyag

Lásd még 
 Üveggyapot